Iltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iltjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Iltjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,

Se även
Illtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn